Get-Rich-Quick Wallingford (1916), een film van Fred Niblo
Get-Rich-Quick Wallingford (1921), een film van Frank Borzage